Барио Колорадо има више значења:

 Барио Колорадо (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Барио Колорадо (Сантијаго дел Рио), насеље у савезној држави Оахака у Мексику